Rue d'Enfer peut faire référence aux voies de communication suivantes :
 rue d'Enfer à Nantes
 rue d'Enfer à Paris
 rue d'Enfer (avant 1569) ou « rue d'Enfer S. Michel » (vers 1730), sur la rive gauche, en partie rattachée au boulevard Saint-Michel et dont la partie subsistante, renommée « rue Denfert-Rochereau » en 1878, a été scindée en 1946 en deux voies, l'avenue Denfert-Rochereau et la rue Henri-Barbusse ;
 rue d'Enfer (avant 1636) ou « rue d'Enfer S Landry » (vers 1730), également dénommée « rue d'Enfer en la Cité » (en 1753), sur l'île de la Cité, rattachée à la rue des Ursins ;
 rue d'Enfer (avant 1705), sur la rive droite, rebaptisée rue Bleue en 1789 ;
 rue d'Enfer à Saint-Michel-sur-Orge

Références